Anzi bezeichnet:

 Anzi (Basilikata), eine Gemeinde in der Provinz Potenza, Italien
 Anzi Besson, italienisches Sportbekleidungsunternehmen

Anzi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni D’Anzi (1906–1974), italienischer Sänger und Komponist
 Martino Anzi (1812–1883), italienischer Geistlicher und Naturforscher
 Meshal Al-Anzi (* 1972), kuwaitischer Fußballspieler
 Safaq Al-Anzi (* 1943), saudi-arabischer Sportschütze
 Stefano Anzi (* 1949), italienischer Skirennläufer